George H. Goble – vincitore del Premio Ig Nobel per la chimica del 1995 
 Greenhouse gas – gas serra